vidre (lutrinae), slatkovodni ili morski sisavci; članovi porodice Mustelidae

Naselja:
 Vidre (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja, Crna Gora

Vidi i:
 Vidra (razdvojba)